Boiștea se poate referi la:

 Boiștea, Bacău
 Boiștea, Neamț
 Boiștea de Jos, Bacău

Vezi și 
 Râul Boiștea (dezambiguizare)

 Boi (dezambiguizare)
 Bou (dezambiguizare)

Toponime românești